Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen ist eine deutsche Doku-Soap, die auf RTL II ausgestrahlt wird. Die Sendung ist eine Adaption der österreichischen Doku-Soap Teenager werden Mütter.

Konzept 
In der Sendung werden weibliche Teenager begleitet, die Mütter werden. Meist sind diese mit der Lage überfordert und haben mit sozialen und finanziellen Problemen zu kämpfen.

Produktion und Ausstrahlung 
Das Format wird unterstützt vom Landesverband donum vitae NRW, welcher den Teenager-Müttern nach den Dreharbeiten beratend zur Verfügung steht. Gezeigt wird die Sendung in dem Block „Teenager Stories“ und „Family Stories“. Die erste Folge erschien am 2. Mai 2011. Bisher wurden 6 Staffeln mit 92 Folgen produziert. Am 16. August 2017 erschien zudem die Spezialfolge „Das Tanz-Special“.

Rezeption 
Focus Online bezeichnet die Sendung als „Sozialschocker“, da es hauptsächlich um Familien aus der Unterschicht geht und die Personen meist überfordert mit der Situation sind.

Weblinks 
 
 Sendung auf RTL2.de

Einzelnachweise 

RTL II
Doku-Soap
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung (Deutschland)